Sept navires de lUS Navy on porté le nom dUSS Independence :

l', un brigantin lancé en 1776 à Kingston (Massachusetts). Il sert dans la marine d'État du Massachusetts jusqu'à sa capture par la Royal Navy en 1777 ;
l', un sloop en service de 1776 à 1778 ;
l', le premier navire de ligne de la Navy, lancé en 1814. Utilisé comme navire de réception jusqu'en 1912, il est démoli en 1915 ;
l', un bateau à vapeur en service de 1918 à 1919. Renommé Neville, il reprend du service pendant la Seconde Guerre mondiale ;
l', un porte-avions léger de la classe du même nom lancé en 1942. Retiré du service en 1946, il est coulé durant un test d'armement en 1951 ;
l', un porte-avions de classe Forrestal en service de 1959 à 1998 ;
l', un Littoral combat ship entré en service en .

Voir aussi 
 

Independence